Evros – unità periferica della Grecia nella Macedonia Orientale e Tracia
Evros (fiume) –  fiume della Grecia